Kalathomyrmex emeryi — вид примитивных муравьёв-грибководов трибы Attini из подсемейства Myrmicinae. Южная Америка.

Описание 
Рабочие мономорфные. Длина тела от 2 до 4 мм. Основная окраска желтовато-коричневая. Усики 11-члениковые (у самцов 13-члениковые). Отличаются следующими признаками: субквадратная форма головы; уменьшенные арочные лобные доли; субтреугольные мандибулы с пятью зубцами; треугольный наличник с заднебоковыми краями, сильно выступающими вперед над боковыми крыльями наличника в виде округлых гребней, в результате чего образуются две большие круглые области, где прикрепляется скапус усика; наличник с длинными щетинками, образующими псаммофор (предположительно, он негомологичен псаммофору Paramycetophylax и вероятно это синапоморфия для Kalathomyrmex); отсутствие срединной клипеальной щетинки (обычной для других Attini); стройное тело; срединный дорсальный конусообразный выступ в задней части мезонотума. Кроме того, в отличие от видов Mycetophylax (в принятом здесь таксономическом объеме), самки родов Paramycetophylax и Kalathomyrmex имеют морфологическое состояние постпетиоля с характерным большим задним вдавлением, почти разделяя его на две доли.
Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в муравейниках. Семьи малочисленные. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Распространение 
Характерен исключительно для Нового Света и встречается только в Южной Америке.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1907 году под названием  и включался в состав родов ,  и .
Описанный в 1948 году таксон  был признан синонимом.
В 2009 году выделен в отдельный монотипический род Kalathomyrmex Klingenberg & Brandão, 2009.

Этимология 
Вид Kalathomyrmex emeryi  был назван в честь крупного итальянского мирмеколога Карло Эмери. Родовое название Kalathomyrmex происходит от двух латинизированных греческих слов: kalathos (= корзинка, ссылка на псаммофор) и myrmekos (муравей).

Примечания

Литература 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
 Cardoso, D.C., das Graças Pompolo, S., Cristiano, M.P. & Tavares, M.G. (2014). The role of fusion in ant chromosome evolution: insights from cytogenetic analysis using a molecular phylogenetic approach in the genus Mycetophylax . PLoS One, 9, e87473.
 Cardoso DC, Cristiano MP, Tavares MG (2011). Methodological remarks on rearing basal Attini ants in the laboratory for biological and evolutionary studies: overview of the genus Mycetophylax . Insectes Sociaux 58, 3: 427—430.

Ссылки 
 Муравьи-грибководы Mycetophylax, Kalathomyrmex, Attini 
Мирмицины
Монотипические роды муравьёв
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Животные, описанные в 1907 году